Un aniota peut être un Otaku, un fan japonais.
 Un aniota peut être un membre d'une société secrète africaine.